L'équipe du pays de Galles féminine de football représente le pays de Galles dans le football féminin international, sous l'égide de la Fédération de football de Galles.

Histoire

Classement FIFA

Effectif

Articles connexes
 Fédération de football de Galles
 Classement mondial féminin de la FIFA
 Équipe du pays de Galles de football

Notes et références 

Pays de Galles
Football féminin au pays de Galles
Féminin